Beneath The Remains (на български език: Под останките) е трети студиен албум на бразилската траш метъл група Сепултура. Той е и първият за бандата под шапката на Roadrunner Records. С течение на времето е признат за емблематичен траш метъл албум, с продадени над 600 000 копия.

Състав 
 Макс Кавалера – вокали и китара
 Игор Кавалера – барабани
 Пауло Джуниър – бас
 Андреас Кисер – китара

Песни

Оригинална версия

1997 
Нова ремастерирана версия с бонус парчета е издадена през 1997 година:
 Beneath the Remains – 05:14
 Inner Self – 05:10
 Stronger Than Hate – 05:54
 Mass Hypnosis – 04:26
 Sarcastic Existence – 04:46
 Slaves of Pain – 04:04
 Lobotomy – 04:59
 Hungry – 04:31
 Primitive Future – 03:10
 A Hora E A Vez Do Cabelo Nascer (Mutantes cover) – 02.32
 Inner Self (Drum Tracks) – 05.11
 Mass Hypnosis (Drum Tracks) – 04.22

Музикални албуми от 1989 година
Албуми на Сепултура